Bleizi Ruz () — ансамбль из Франции исполняющий бретонскую народную музыку на танцевальных вечеринках фест-ноз (). Группа занимается распространением бретонской культуры по всей Европе и США.

История 
Группа Bleizi Ruz была основана в 1973 году в Бресте, департамент Финистер, Пьером Фурелем () и Эриком Лёрзу (), позднее к ним присоединился Лоик ле Борне (). Группа выиграла в том же году в Кан-ар-Бобле () — конкурсе национальной бретонской музыки.

Для празднования своего двадцатилетия группа придумала шоу Hent Jakez названного лучшим традиционным представлением в 1993 году. В 1998 году на двадцать пятую годовщину собралось более двухсот артистов и более пяти тысяч простых зрителей.<ref>Les Bleizi Ruz fêtent leurs 25 ans le 1er mai à Bourg-Blanc, Le Télégramme, 24 avril 1998</ref>

К концу 90-х группа состояла из Эрика Лёрзу (гитара, мандола, вокал, аранжировки), Лоика ле Борне (аккордеон, вокал), Бернара Квиллена (, свисток, вокал, гайта (испанская волынка), бомбарда), Тьерри Деклу (, баc), Дэвида Хопкинса (, перкуссия, вокал). Гаэль Николь (), экс-участник бретонской фольк-группы Ar Re Yaouank, играет на биниу-коз (бретонская волынка) и бомбарде с 1998 года. В общей сложности участие в группе принимали тридцать музыкантов, в том числе гитаристы Жак Пеллен () и Бруно Нэве ().

В 2001 году присоединились новые музыканты: Кристиан Сарро (, саксофон), Микаэль Сэзнек (, бас) и был выпущен новый альбом An Teuz. Группа распалась в 2003, но затем участники решили восстановить её в 2007 году. В 2007 году в состав группы вошёл Бен Креак’х ().

 Дискография 
 1973: Musiques et danses de Bretagne par Bleizi Ruz (Arfolk)
 1980: Bleizi Ruz (Kerblues)
 1984: Coz Liorzou (Pluriel)
 1985: Klask Ar Plac’h (Pluriel)
 1988: Pell Ha Kichen No (Adipho)
 1991: En Concert (Shamrock Records)
 1993: Hent Sant Jakez (Shamrock Record)
 1996: Celtic Trip (Shamrock Records)
 2001: An Teuz (Ciré jaune)

 Компиляции 
 Celtic Folk from Brittany''

Состав 
 Бен Креакʼх (бас-гитара);
 Бернар Квиллен (бомбарда, гайта, вистл);
 Гаэль Николь (биниу-коз, бомбарда, вокал);
 Дэвид Хопкинс (перкуссия, вокал);
 Кристиан Сарро (саксофон);
 Лоик ле Борне (аккордеон, саксофон, вокал);
 Эрик Лёрзу (гитара, мандола, вокал).

Примечания 

Музыканты Бретани
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1973 году
Фолк-группы Франции
Этническая музыка